Escarcha puede referirse a:
 La escarcha, capa de hielo cristalino que se forma, en forma de escamas, agujas, plumas o abanicos, sobre superficies expuestas a la intemperie que se han enfriado lo suficiente como para provocar la deposición directa del vapor de agua contenido en el aire.
 La escarcha, conjunto de pedazos planos, muy pequeños, de distintos materiales y de varios colores, reflectantes, usados en proyectos de artesanía.
 La escarcha (Mesembryanthemum crystallinum), planta ornamental de la familia de las aizoáceas. 
 Escarcha, grupo musical femenino colombiano.

Enlaces externos 
 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para escarcha.